Duffy [dafi] může znamenat:

příjmení
 Blythe Duff (* 1962), skotská herečka
 Brian Duffy (* 1954), americký vojenský pilot a kosmonaut
 Carol Ann Duffyová (* 1955), skotská básnířka a dramatička
 Duffy (zpěvačka) (* 1984), waleská zpěvačka a skladatelka
 Flora Duffyová (* 1987), bermudská triatlonistka
 Hilary Duffová (* 1987), americká herečka a zpěvačka
 Patrick Duffy (* 1949), americký televizní herec a režisér

podobné
 Duff